Zérah ou Zérach (hébreu : זֶרַח / זָרַח « Éclat » du soleil) est un nom porté par six personnages différents dans la Bible hébraïque :
 Zérah est l’un des fils de Reouél, fils de Basemath et Ésaü .
 Zérah est l’ainé des enfants de Juda et Tamar mais le second à sortir de l’utérus maternel. La sage-femme noue à sa main un fil écarlate d’où dérive son nom. Contrairement à son frère jumeau Perets, ancêtre du roi David, il n’a pour descendant notable qu’Akân, condamné à mort pour avoir pris sa part d’un butin frappé d’anathème. Ses autres frères sont Er et Onan morts au pays de Canaan et Shelah. Il part avec son père Juda et son grand-père Jacob pour s'installer en Égypte au pays de Goshen dans le delta du Nil. Ses descendants s'appellent les Zérahites qui sortent du pays d'Égypte avec Moïse.
 Zérah est l’un des chefs de clan dans la tribu de Siméon .
 Zérah est un Lévite de la lignée de Gershom .
 Zérah est un Couchite, ayant envahi le royaume de Juda, sous le règne du roi Asa .
 Zérah est le père de Yobab un roi d'Édom.

Références